Zimella ima više značenja:
 Zimella, Reggio Emilia
 Zimella, Verona